Eric Meola – fotografo statunitense
 Massimo Meola – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tony Meola – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense